Крымско-Слудское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Кизнерского района Удмуртии.

Административный центр — село Крымская Слудка.

Образовано в 2004 году в результате реформы местного самоуправления, предшественник — Крымско-Слудский сельсовет.

25 июня 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Географические данные 
Находится на юге района, граничит:
 на севере с Бемыжским сельским поселением
 на востоке с Граховским районом
 на юге и западе с республикой Татарстан, частично граница проходит по реке Вятка

По территории поселения протекают реки: Вятка, Сарамачка и Умяк.

История 
До революции территория современного Крымско-Слудского сельского поселения входила в состав Староятчинской волости Елабужского уезда Вятской губернии. В 1921 году в связи с образованием Вотской АО, был образован Можгинский уезд, в состав которого среди прочих вошла и Староятчинская волость. В результате административной реформы 1924 года, была создана Троцкая волость и в её составе образовано 7 сельсоветов, в том числе: Крымско-Слудский сельсовет, в составе населённых пунктов — село Крымская Слудка, деревни Бажениха, Сарамак Черемисский и Шарберда и Вотско-Сарамакский сельсовет, в составе деревень — Вотский Сарамак и Русский Сарамак. В 1929 году проводится районирование (замена уездно-волостной территориальной структуры на районную), образован Граховский район, в состав которого входят оба сельсовета. В 1935 году Граховский район разукрупнён и на части его территории образован Бемыжский район, оба сельсовета оказались в новом районе. В 1954 году Крымско-Слудский и Удмуртско-Сарамакский сельсоветы объединены в один Крымско-Слудский сельсовет, с административным центром в селе Крымская Слудка. В 1956 году Бемыжский район упразднён и Крымско-Слудский сельсовет отошёл к Кизнерскому району. В 1959 году обе деревни бывшего Удмурт-Сарамакского сельсовета отошли к Староятчинскому сельсовету, но уже через 6 лет при размежевании Кизнерского и Граховского районов обе вернулись в состав Крымско-Слудского сельсовета. В 1984 году исключена с учета деревня Русский Сарамак, после этого структура поселения не менялась. В результате последней реформы в 2004 году Крымско-Слудский сельсовет преобразован в Крымско-Слудское сельское поселение.

Население

Населенные пункты

Примечания 

Муниципальные образования Кизнерского района
Упразднённые сельские поселения Удмуртии
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году